Orgel der St.-Bartholomäus-Kirche steht für:
 Orgel der St.-Bartholomäus-Kirche (Dornum), die Orgel der St.-Bartholomäus-Kirche in Dornum
 Orgel der St.-Bartholomaei-Kirche (Demmin), die Orgel der St.-Bartholomaei-Kirche in Demmin
 Orgel der Pfarrkirche Bartholomäberg, die Orgel der Pfarrkirche Bartholomäberg in der Vorarlberger Gemeinde Bartholomäberg